Puchar Uzdrowisk Karpackich 2018 – 19. edycja wyścigu kolarskiego Puchar Uzdrowisk Karpackich, która odbyła się 12 sierpnia 2018 na liczącej ponad 186 kilometrów trasie z Jedlicz do miejscowości Rymanów-Zdrój. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018